IFN poate fi:

 Interferon
 Instituție Financiară Nebancară, instituție financiară care nu are licență de funcționare ca bancă